Trece o 13 pueden hacer referencia a:

13 
 El año 13 a. C.
 El año 13 d. C.
 13, banda de sludge metal.
 13, álbum de Black Sabbath.
 13, álbum de Blur.
 13, álbum de Die Ärzte.
 13, álbum de Six Feet Under.
 13, álbum de Suicidal Tendencies.
 13, álbum de Tako.
 13, álbum de The Doors.
 13, álbum de Viento en Contra.
 13, álbum de Brian Setzer.
 13, obra de teatro musical de Jason Robert Brown. 
 13, remake estadounidense del film 13 Tzameti 
 Calle 13 banda puertorriqueña 
 Canal 13 de Chile, referido comúnmente como el 13. 
 Canal 13 de Argentina, referido comúnmente como eltrece.
 Canal 13 de Colombia. 
 Canal 13 de México.

Trece 
 El número trece.
 Trece, álbum de TK.
 Trece, canal de televisión generalista español privado.
 Trece, canal de televisión generalista paraguayo privado.
 Trecevisión, canal de televisión generalista guatemalteco privado.
 Trece, apodo del personaje Remy Hadley, de la serie de televisión House M. D..